Austrognathiidae är en familj av djur. Austrognathiidae ingår i ordningen Bursovaginoidea, fylumet käkmaskar och riket djur. I familjen Austrognathiidae finns 23 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Austrognathiidae